Lix ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Lix (1830–1897), französischer Maler
 Germaine Lix (1893–1986), französische Schauspielerin und Sängerin
 Marie-Antoinette Lix (1839–1909), französisch-polnische Kriegsheldin und Gouvernante
 Karin Lix (* 1965), deutsche Leichtathletin
 Ute Lix (* 1965), deutsche Leichtathletin

Lix ist ein Ortsname:
 Lix (Essingen), ehemaliger Einzelhof in der zentralen Gemeindegemarkung von Essingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

LIX steht für:
 Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique, Forschungsstätte des Centre national de la recherche scientifique in Palaiseau
 Lix (Lesbarkeitsindex), einen Index zur Ermittlung der Leichtigkeit des Lesens eines Textes

Abkürzung